Fay kan syfta på:

 Fay (namn) – ett kvinnonamn

Geografi
 Fay, Orne,  fransk kommun i departementet Orne
 Fay, Sarthe,  fransk kommun i departementet Sarthe
 Fay, Somme,  fransk kommun i departementet Somme
 Fay-aux-Loges,  fransk kommun i departementet Loiret
 Fay-de-Bretagne,  fransk kommun i departementet Loire-Atlantique
 Fay-en-Montagne,  fransk kommun i departementet Jura
 Fay-le-Clos,  fransk kommun i departementet Drôme
 Fay-les-Étangs,  fransk kommun i departementet Oise
 Fay-lès-Marcilly,  fransk kommun i departementet Aube
 Fay-sur-Lignon,  fransk kommun i departementet Haute-Loire
 Faÿ-lès-Nemours,  fransk kommun i departementet Seine-et-Marne